Соревнования по карате среди мужчин в категории ката на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 8 спортсменов из 8 стран. Соревнования проходили в Бакинском кристальном зале.

Уверенную победу в турнире одержал испанский каратист Дамиан Уго Кинтеро, единогласным решением судей победивший в финале итальянца Маттиа Бузато. Третье место занял турецкий спортсмен Мехмет Якан.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр